

Toponyme 

 Seelen, municipalité allemande du land de Rhénanie-Palatinat.

Patronyme 

 Jerry Seelen (1912-1981), scénariste et parolier américain.
 Joost Seelen (1957-), producteur et réalisateur néerlandais.